Verlorenes Bataillon (engl. Lost Battalion) bezeichnet:

 ein Infanterie-Bataillon der 77th Infantry Division (Vereinigte Staaten), das im Ersten Weltkrieg 1918 in den Argonnen von der eigenen Front abgeschnitten wurde
 ein Infanterie-Bataillon der 36th Infantry Division (Vereinigte Staaten), dem dasselbe 1944 im Zweiten Weltkrieg in den Vogesen widerfuhr
 ein Artillerie-Bataillon ebendieser 36th Infantry Division, das im Pazifikkrieg 1942 auf Java isoliert wurde und in japanische Gefangenschaft geriet
 ein Bataillon der chinesischen Nationalrevolutionären Armee, das während der Schlacht um Shanghai (1937) eine Woche lang abgeschnitten von den eigenen Truppen um das Sihang-Lagerhaus kämpfte

Lost Battalion oder The Lost Battalion bezeichnet folgende Filme:
 The Lost Battalion (1919), US-amerikanischer Stummfilm
 Lost Battalion (1960), philippinischer Kriegsfilm
 The Lost Battalion (2001), US-amerikanischer Fernsehfilm

Siehe auch:
 Bataillon der Verlorenen, italienisch-jugoslawischer Spielfilm von 1970, der an der Italienfront des Ersten Weltkriegs spielt